Viewpoint kan syfta på:

 Viewpoint (datorspel)
 Vymodell (Viewpoint modell), en datavetenskaplig teknik för att göra komplexa system lättare att förstå för (mänskliga) systemutvecklare
 Viewpoint Corporation, ett digitalt medieföretag känt för produkten Fotomat
 Viewpoint Media Player, en mjukvaruprodukt från Viewpoint Corporation, och även beteckning på dess filformat